Deux rues annexées par Paris en 1929 faisaient référence à la « Zone » :
 une voie cédée à Paris par Charenton-le-Pont en 1929 et qui devint la rue Escoffier en 1954 ;
 une voie cédée à Paris par Ivry-sur-Seine en 1929 et apparaissant dans la nomenclature des voies parisiennes sous le nom de boulevard de la Zone.